Kremlin Cup 2010 (kobiety)
 Kremlin Cup 2010 (mężczyźni)